Your Love (Lime), een single uit 1981 van de Canadese synthpopband Lime
 Your Love (The Outfield), een nummer van de Britse band The Outfield, van het album Play Deep uit 1985
 Your Love (Nicki Minaj), een nummer van Nicki Minaj, van haar debuutalbum Pink Friday uit 2010
 Your Love (Nicole Scherzinger), een nummer uit 2014 van de Amerikaanse zangeres Nicole Scherzinger
 Your Love (David Guetta & Showtek), een nummer uit 2018 van de Franse muziekproducent David Guetta en het Nederlandse house-duo Showtek
 Your Love (9PM)